Szélütés, agyvérzés, gutaütés
 Szélütés, Robin Cook regénye